Роберт Хилл ():
 Роберт Хилл (1899—1991) — британский биохимик.
 Роберт Стивен Хилл (род. 1953) — американский клавесинист.